Zacualpan steht für folgende Orte in Mexiko:

 Zacualpan (Colima)
 Zacualpan (Guerrero)
 Zacualpan (México)
 Zacualpan (Nayarit)
 Zacualpan (Veracruz)
 Zacualpan de Amilpas, Morelos
 San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala

Siehe auch:
 Municipio Zacualpan